Козловаж:

Россия 
 Козловаж — село в Котельничском районе Кировской области.
 Козловаж — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Козловаж — река, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.